Saint-Raphaël peut désigner :

Toponymes 
 Saint-Raphaël, une municipalité canadienne du Québec ;
 Saint-Raphaël, le nom de la paroisse d'Albertville au Québec ;
 Saint-Raphaël, une commune française de la Dordogne ;
 Saint-Raphaël, une commune française du Var ;
 Saint-Raphaël, une ville et arrondissement d'Haïti ;

Autre 
 Saint-Raphaël, un apéritif ;
 Saint-Raphaël, le sponsor titre d'une équipe cycliste nommée Saint-Raphaël-Gitane-Dunlop lors de sa dernière saison et ayant existé de 1954 à 1964.
 Base d'aéronautique navale de Fréjus-Saint Raphaël, une base militaire implantée à Saint-Raphaël (Var).

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme